Marcinowo kan verwijzen naar een van de volgende plaatsen in Polen:

Marcinowo (Neder-Silezië)
Marcinowo (district Ełk) - Ermland-Mazurië
Marcinowo (district Gołdap) - Ermland-Mazurië